L'Olekma ou Oliokma (en ) est une rivière de Sibérie orientale, en Russie d'Asie, et un affluent de la Léna.

Géographie 

Elle est longue de .

La rivière prend sa source dans les monts Iablonovy et coule en direction du nord entre les plateaux de Stanovoï à l'ouest et les monts Stanovoï à l'est, jusqu'à ce qu'elle se jette dans la Léna au niveau de l'agglomération de Oliokminsk.  

Le bassin de l'Olekma a une superficie de  et son débit moyen est de .

L'Olekma traverse les oblasts de Tchita et d'Amour et la République de Sakha (Iakoutie).

Affluents 

 Le Toungir (rive droite)
 La Bougarikhta (rive droite)
 La Nioukja (rive droite)
 La Tchara (rive gauche) qui se jette dans l'Olekma à peine quinze kilomètres avant la confluence Olekma-Léna, et qui lui apporte quelque /s.

Notes et références

Liens externes 
  L'Olekma dans la Grande Encyclopédie Soviétique
  Arcticnet - L'Olekma à Koudou-Kel

Cours d'eau dans le kraï de Transbaïkalie
Cours d'eau dans l'oblast de l'Amour
Cours d'eau dans la république de Sakha
Sibérie
1Olekma